Distretto di Khogyani – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia del Ghazni
Distretto di Khogyani – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia del Nangarhar